

Anno 
 1055 – (MLV in numeri romani) è un anno dell'XI secolo 
 1055 a.C.

Matematica 
 1055 (numero) – numero naturale

Astronomia 
 1055 Tynka – asteroide della fascia principale del sistema solare